Friedrichs bezeichnet

 Hermann Friedrichs (Hannover), 1896 bis 1926 in Hannover nachweisbares Xylographisches Atelier

Friedrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Friedrichs (1838–1895), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Carl Joseph Friedrichs (1831–1916), deutscher Buchdrucker, Autor und Goldgräber
 Christian Friedrichs (1787–1849), deutscher Verwaltungsjurist
 Elisabeth Friedrichs (1910–1990), deutsche Bibliothekarin in Tübingen

 George Friedrichs (1940–1991), US-amerikanischer Segler
 Günter Friedrichs (1928–2012), deutscher Gewerkschafter
 Günter Friedrichs (Komponist) (* 1935), deutscher Komponist

 Hans Friedrichs (1875–1962), von 1934 bis 1945 Oberbürgermeister von Potsdam
 Hans Friedrichs (Politiker) (1914–1979), Politiker (CDU), MdBB
 Hans Adolf Friedrichs (1931–2020), deutscher Metallurg
 Helmuth Friedrichs (1899–1945), deutscher NS-Funktionär und SS-Führer

 Julia Friedrichs (* 1979), deutsche Journalistin und Autorin
 Jürgen Friedrichs (1938–2019), deutscher Soziologe
 Kurt Friedrichs (1901–1982), deutsch-amerikanischer Mathematiker, Ehemann von Nellie H. Friedrichs
 Lambert Friedrichs (* 1896), deutscher Kommunalpolitiker
 Michael Friedrichs-Friedlaender (* 1950), deutscher Künstler
 Nellie H. Friedrichs (1908–1994), französische Pädagogin jüdischen Glaubens, Ehefrau von Kurt Friedrichs

 Peter Friedrichs (* 1968), deutscher Ingenieur und Wirtschaftsmanager
 Ralf Friedrichs (* 1964), deutscher Autor und Moderator
 Reinhold Friedrichs (1886–1964), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Rudolf Friedrichs (Architekt) (1860–1924), deutscher Architekt, Kommunalpolitiker und Senator
 Rudolf Friedrichs (1892–1947), von 1945 bis 1947 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
 Werner Friedrichs (* 1936), deutscher Maler und Grafiker
 Willy Friedrichs (1908–nach 1977), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

Siehe auch:
 Friderichs
 Friederichs
 Friedrichsen
 Friedrich (Familienname)
 Friedrichssche Erweiterung (nach Kurt Friedrichs), mathematische Konstruktion